Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1966 () проводился в городе Галифакс (провинция Новая Шотландия) c 6 по 10 марта 1967 года. Турнир проводился в 37-й раз. В провинции Новая Шотландия и в городе Галифакс чемпионат проводился во 2-й раз.

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады. Победитель получал право представлять Канаду на .

Чемпионом стала (в 9-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Альберта (для команды, которую возглавлял скип Рон Норткотт, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Joe Gurowka), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип Vic Snarr).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  команды, выходящие в тай-брейк за 1—2-е места

Тай-брейк

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд

 Почётный приз имени Росса Харстона ()
Вручается игроку, выбранному его коллегами-кёрлингистами на чемпионате, который наилучшим образом представляет высокие идеалы Росса Харстона о хорошем спортивном мастерстве, соблюдении правил, образцовом поведении и навыках в кёрлинге.

Приз получил George F. McCharles, команда Ньюфаундленда

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

1966
Спортивные соревнования в Галифаксе (Новая Шотландия)
Спорт в Канаде в 1966 году
Март 1966 года